Никола́й Архи́пович Шудря (1935—2012) — советский и украинский сценарист. Заслуженный деятель искусств Украины (2006).

Биография 
Родился 5 января 1935 года в селе Весёлый Подол (ныне Семёновский район, Полтавская область, Украина).

В 1958 году окончил КГУ имени Т. Г. Шевченко.

В 1980—1991 годах работал редактором журнала «Украина». С 1991 года стал главным редактором журнала «Звёздный ключ».

Умер 27 марта 2012 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Фильмография 
 Сергей Подолинский (1969);
 Преодолевая земное притяжение (1970);
 Открой себя (1972, в соавторстве);
 Тарас (1989, в соавторстве);
 Три храмы на ладони (1989).

Награды 
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1991) — за сценарии документальных фильмов «Открой себя», «Тарас», «Перед иконой»;
 две премии СЖУ «Золотое перо» (1986; 1990).

Примечания

Ссылки 
 5 января 1935 года в селе Весёлый Подол Полтавской области родился Николай Архипович Шудря.

Главные редакторы СССР
Выпускники Киевского университета
Похороненные на Байковом кладбище
Главные редакторы Украины